Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1941 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Sarah Cooke je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 Pauline Betz (finale)
 Sarah Cooke (prvakinja)
 Dorothy Bundy (četrtfinale)
 Helen Bernhard (četrtfinale)
 Helen Jacobs (polfinale)
 Margaret Osborne (polfinale)
 Mary Arnold (tretji krog)
 Virginia Kovacs (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1941